Cruchten ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Cruchten (* 1972), deutsche Crosslauf-Sommerbiathletin
 Pol Cruchten (1963–2019), luxemburgischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent

Cruchten ist ein Ortsteil der Gemeinde Nommern in Luxemburg.